Дуловка — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 20 км к северу от города Остров, на автодороге и соответствующем участке железной дороги Псков — Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 312 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дуловской волости в качестве её административного центра, до 2015 года — в состав Волковской волости. С 2015 года — в составе Островской волости.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)